Крестовые походы пастушков — антифеодальные восстания XIII—XIV вв. в Южных Нидерландах и Франции. Первый из них состоялся в 1251 году во время седьмого крестового похода, второй имел место в 1320. Походы получили такое название в связи с тем, что предводители восстаний считали себя «пастырями (пастухами) божьими».

Первый поход пастушков (1251) 
В 1248 году король Франции Людовик IX пошёл на седьмой крестовый поход, но после поражения крестоносцев он был взят в плен около Дамиетта в Египте.

Крестьянское движение возникло в северной Франции в поддержку Людовика. Возглавил его некий Яков, бывший монах, который утверждал, что получил указание от Девы Марии вести пастухов Франции в Святую Землю, чтобы спасти Людовика. В движении приняло участие около 100 тыс. крестьян и бедняков. Яков двинулся в Париж, где встретился с матерью Людовика IX, действующей регентшей Бланкой Кастильской.

Группа восставших разделилась после выхода из города и создала беспорядки в Руане, Туре и Орлеане. В Амьене, а затем в Бурже, они также начали нападать на евреев. Власти арестовали и отлучили от церкви крестоносцев. Однако одна их группа оказала сопротивление властям недалеко от города Буржа, в результате чего предводитель восстания был убит.

Второй поход пастушков (1320) 
В 1315 году на Европу обрушился ужасный голод, самый страшный за всю её историю. Лето 1314 было дождливым, а летом 1315 разразился настоящий потоп. Результатом был катастрофический неурожай. Голод свирепствовал так сильно, что в Париже или Антверпене люди сотнями умирали прямо на улицах. Не лучше обстояло дело и в деревнях. Стали нередкими случаи каннибализма. Цена на зерно выросла в пять раз. Булочники выпекали хлеб с винным осадком и всяческими отбросами. В 1316 и 1317 годах снова были неурожаи. Только в 1318 году наступило некоторое улучшение, но последствия бедствий были велики — эпидемии и беспорядки ещё долго наблюдались во многих районах.

В 1320 году крестьяне Северной Франции отправились в Святую землю. По легенде, у молодого пастуха было видение, что ему на плечо села волшебная птица, затем она превратилась в молодую девушку, которая призвала его на битву с неверными. Так возникла идея крестового похода «пастушков». По дороге число «пастушков» быстро увеличивалось.

Во время похода отряды добывали себе пропитание у местных жителей, то есть грабежами, и в первую очередь страдали евреи. «Пастушки» смогли добраться до Аквитании, но власти решили принять меры против «пастушков», которые разоряли Юг Франции грабежами, так как продвигались очень медленно. Папа Иоанн XXII выступил с проповедью против них, а король Филипп V выступил против них с войсками, которые расправились с крестьянским войском.

Литература 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/13135/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%98 Пастушки]. Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 . Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 [middle_age_world.academic.ru/853/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 Пастушки]. Средневековый мир в терминах, именах и названиях. — Минск: Беларусь. Е. Д. Смирнова Л. П. Сушкевич В. А. Федосик. 1999.

Крестовые походы